Ехидо де Халпан има више значења:

 Ехидо де Халпан (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ехидо де Халпан, Ла Зона (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику